A Rádio Clube é uma estação de rádio portuguesa com sede no Funchal, na Madeira. Opera na frequência 106.8 MHz para o concelho do Funchal.

Ligações externas
Página oficial

Estações de rádio da Madeira
Funchal
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações em Portugal em 1989